Джулия Ронья Гвинн (, 2 июля 1999 года, Айлингер, Фридрихсхафен) — немецкая футболистка, полузащитник клуба «Бавария» и сборной Германии.

Карьера 
Джулия родилась 2 июля 1999 года. У неё есть три старших брата, по примеру которых она начала играть в футбол. В детстве Гвинн также занималась тхэквондо и гандболом. С восьми лет она играла за различные детские команды. Перед началом сезона 2015/16 Джулия вместе с подругой команде Яниной Минге перешла из «Вайнгартена» в «Фрайбург». В 2016 году в составе сборной Германии возрастной категории до 17 лет она стала победительницей чемпионата Европы и играла на чемпионате мира.

В составе «Фрайбурга» Джулия играла с 2015 по 2019 год. В сезоне 2018/19 вместе с командой она стала финалисткой Кубка Германии. В феврале 2019 года было объявлено о том, что после завершения чемпионата мира Гвинн перейдёт в мюнхенскую «Баварию», контракт с которой заключён до 2022 года.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Джулия в первом матче группового турнира против сборной Китая забила единственный гол и принесла победу своей сборной со счётом 1:0.

Достижения

Клубные

«Бавария» 
 Победительница чемпионата Германии (1) 2020/21

В сборной 
 Серебряный призёр Чемпионата Европы (1): 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Игроки ЖФК «Фрайбург»
Игроки ЖФК «Бавария»